The Sting – album muzyczny jamajskiego zespołu Sly & Robbie
 The Sting – album muzyczny Gabrielli Cilmi
 The Sting – singel Gabrielli Cilmi
 The Sting (pol. Żądło) – film, amerykańska komedia kryminalna z 1973 roku